Кюрюлюр (, в переводе на русский — шумящий, бурлящий) — водопады на реке Менда Хангаласского улуса Якутии. Расположены на правобережье Лены в таёжной зоне в 110 километрах по автодороге от Якутска. Популярное место отдыха.

Передан в аренду частным лицам, которые провели обустройство прилегающей территории.

Примечания

Литература 
 

Водопады Якутии
Бассейн Лены
Водные объекты Хангаласского улуса